

Aziende
Saber Interactive – azienda sviluppatrice di videogiochi statunitense

Personaggi immaginari
Saber – personaggio dei fumetti DC Comics
Saber – personaggio della visual novel Fate/stay night
Saber – nome originale inglese delle fiere, creature dell'universo di Warcraft

Persone
Abdelilah Saber – calciatore marocchino
Ashraf Saber – atleta italiano

Pagine correlate
Sabre